Die Dutch Open Tennis 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2007 in Amersfoort stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Los Angeles das Countrywide Classic gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amersfoort und Indianapolis nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Serbe Novak Đoković, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Mit dem Russen Michail Juschny schied der Zweite der Setzliste als letztes aus, indem er gegen den Qualifikanten Steve Darcis unterlag. Darcis setzte sich in seinem ersten Finale anschließend auch gegen Werner Eschauer durch, der das einzige Mal in seiner Karriere ein Einzelfinale erreicht hatte. Darcis gewann den ersten Titel der Saison sowie in seiner Karriere überhaupt.
Die Titelverteidiger im Doppel, Alberto Martín und Fernando Vicente, traten beide nicht erneut an. Die Doppelkonkurrenz war vom frühen Ausscheiden der Gesetzten geprägt. Im Finale standen sich damit ungesetzte Paarungen gegenüber. Die Argentinier Juan Pablo Brzezicki und Juan Pablo Guzmán schlugen die Lokalmatadoren Robin Haase und Rogier Wassen. Für beide war es der einzige Doppeltitel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 353.450 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Amersfoort